L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis d'Istanbul se déroule du 18 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
  Caroline Garcia, remplacée par  Mayar Sherif
  Marta Kostyuk, remplacée par  Arantxa Rus
  Camila Osorio, remplacée par  Kristína Kučová
  Zheng Qinwen, remplacée par  Anna Bondár
  Aliaksandra Sasnovich, remplacée par  Kamilla Rakhimova
  Kateřina Siniaková, remplacée par  Greet Minnen
  Clara Tauson, remplacée par  Rebecca Peterson
  Alison Van Uytvanck, remplacée par  Jaimee Fourlis

Lauréates 
En simple, la Russe Anastasia Potapova remporte le  titre de sa carrière en battant en finale sa compatriote Veronika Kudermetova.

En double, la paire Marie Bouzková / Sara Sorribes Tormo remporte le titre.

Primes et points 

Source :

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Istanbul
Tennis en avril 2022
Sport en Turquie en 2022